Kaplí zasvěcených svaté Kateřině je více:

 Kaple svaté Kateřiny (Karlštejn) – soukromá kaple Karla IV. na hradu Karlštejn
 Kaple svaté Kateřiny (Jaroměřice nad Rokytnou) – špitální kaple v Jaroměřicích nad Rokytnou
 Kaple svaté Kateřiny (Nynice) – barokní na návsi v Nynicích
 Kaple svaté Kateřiny (Počátky) – barokní v lázních u Počátků
 Kaple svaté Kateřiny (Tetín) – románská v areálu bývalého knížecího dvorce v Tetíně
 Rotunda svaté Kateřiny – románská kaple v areálu Znojemského hradu, NKP
 Kaple svaté Kateřiny (Želetava) – hřbitovní kaple v Želetavě
…a další.

Související články 
 Kostel svaté Kateřiny